SYT3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 590 амінокислот, а молекулярна маса — 63 304.

Задіяний у такому біологічному процесі, як диференціація клітин. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки